Langentalgraben und Längentalgraben sind Gewässernamen:

 Langentalgraben (Dreisgraben), linker Zufluss des Dreisgrabens bei Mönchberg. Landkreis Miltenberg, Bayern
 Langentalgraben (Hohlbinsengraben), linker Oberlauf des Hohlbinsengrabens (zum Waldangelbach) bei Michelfeld, Gemeinde Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Langentalgraben (Lobbach), rechter Zufluss des Lobbachs vor Mönchzell, Gemeinde Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Langentalgraben (Walzbach), rechter Zufluss des Walzbachs (zur Pfinz) in Jöhlingen, Gemeinde Walzbachtal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Längentalgraben, rechter Zufluss des Bleichbachs (zur Elz) bei Tutschfelden, Stadt Herbolzheim, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg; mit gleichnamigem mündungsnahem Entlastungszweig nach rechts zum Fischgraben